Juan Mónaco era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Ivo Karlović.

Philipp Kohlschreiber ha sconfitto in finale Ivo Karlović per 6-2, 7-64.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Philipp Kohlschreiber (campione)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Andreas Seppi (quarti di finale)
 João Sousa (secondo turno)

  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Ivo Karlović (finale)
  Igor Sijsling (primo turno)

Qualificazioni

  Mate Delić (quarti di finale)
  Alessandro Giannessi (primo turno)

  Jason Kubler (secondo turno)
  Mirza Bašić (primo turno)

Wild card 

  Dustin Brown (secondo turno)
  Tobias Kamke (primo turno)

<li>  Nikola Milojević (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Düsseldorf Open 2014
ATP World Tour 2014